Ба́скина — фамилия, известные носители:

 Баскина, Валентина Александровна (1931—2017) — советский и российский учёный-геолог и историк науки
 Баскина, Елена Владимировна (род. 1966) — российская скрипачка, профессор, Заслуженная артистка РФ.

См. также 
 Баски́на — испанская юбка.

Примечания